Hornito hace referencia a varios artículos:

Geología 
 Hornito volcánico, pequeño cono volcánico.
 Formación Hornitos, formación geológica.

Topónimos 
 Hornito, Panamá.
 Hornitos, Chile.
 Hornitos, EE.UU..
 Los Hornitos, Venezuela.